Nani (voetballer) (1986), Portugees voetballer
Nani Lehnhausen (1975), Nederlands actrice
Nani Roma (1972), Spaans auto- en motorcoureur
Giovanni Nani, voormalig bisschop van Brescia
Nani (cartoonist), Braziliaans cartoonist, levend van 1951 tot 2021